Le ruthénium désigne l'élément chimique noté Ru de numéro atomique 44, ainsi qu'un corps simple, souvent extrait du platine brut. 

Ce corps qualifié de platinoïde léger existe sous forme de minéral ruthénium métal à l'état natif, il est par tradition dénommé ruthénium natif.

D'un manière générale, le terme ruthénium, d'origine gréco-latine, implique un lien avec diverses entités appelées Ruthénie, en particulier par exemple l'ancienne province de Russie Blanche en Ukraine, les anciennes contrées chrétiennes dites uniates de ces territoires et surtout la Russie en général.

Ruthénium figure ainsi comme dénomination principale ou dans la dénomination, d'hôtel ou de restaurant, de sociétés commerciales ou d'investissement.